Cungkup kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Cungkup, Lamongan, by, 
 Cungkup, Blora, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar